Richard Atkinson peut désigner :
 Richard J. C. Atkinson (1920-1994), un préhistorien et archéologue britannique ;
 Richard C. Atkinson (1929-), un professeur de psychologie américain ;
 Richard Atkinson, un réalisateur, producteur, scénariste et directeur de la photographie américain.